Giovanni Borgia il Maggiore (1446-1503) – cardinale, nipote di Papa Callisto III e cugino di Papa Alessandro VI. 
 Giovanni Borgia il Minore (1470-1500) – cardinale, lontano nipote di Papa Alessandro VI. 
 Giovanni Borgia (1476-1497) – II Duca di Gandia, figlio illegittimo di Papa Alessandro VI e Vannozza Cattanei. 
 Giovanni Borgia (1498-1548) – detto "Infans Romanus", la sua identità è controversa: è stato variamente identificato come figlio illegittimo di Papa Alessandro VI (nato Rodrigo Borgia), Cesare Borgia o Lucrezia Borgia (entrambi figli illegittimi proprio di Alessandro VI dalla sua amante Vannozza Cattanei).

Pagine correlate 

Juan Borgia
Borgia (disambigua)